Tomaž Humar je lahko:
 Tomaž Humar (1969-2009), slovenski alpinist in gorski reševalec 
 Tomaž Humar mlajši (1996-), sin Tomaža Humarja, kot najmlajši Zemljan leta 2015 obkolesaril svet